Либш () — серболужицкая фамилия.

 Известные носители
 Либш, Герат (1935—2012) — серболужицкий детский писатель.
 Либш, Юрий (1857—1927) — католический священник, лужицкий писатель, переводчик и филолог.